Генріх II (; 1110/1111 — 19 серпня 1167) — третій герцог Лімбурга у 1139—1167 роках.

Старший син герцога Валерана I і Ютти фон Вассенберг. 1135 року пошлюбив Матильду, доньку графа Адольфа I фон Заффенберга. 1139 року спадкував батькові в герцогстві Лімбурзькому, а інші володіння отримали його молодші брати Герхард (сеньйорію Вассенберг) і Валеран IV (графство Арлон).

Проте імператор Конрад III відмовив Генріху II в титулі герцога Нижньої Лотарингії (його мав Валеран I), який передав лувенському графу Готфріду II, супернику Лімбурзького дому. Генріх II відмовився визнати цей факт й самовільно прийняв титул герцога Нижньої Лотарингії, 1140 року напав на Готфріда II, але зазнав поразки. Після смерті останнього у 1142 році Генріх II зберіг мир з Лувеном.

Ймовірно це було викликано війною герцога Лімбурга проти Госвіна фон Фалькенбурга, сеньйора Гайнсбергу, який захопив Гангельт і Ріхтеріх. Проте імператор, надав Генріхові цей феод. Між Госвіном і Генріхом поновилася війна, під час якої спалено 1144 року Гайнсберг. 1145 року помирає його дружина. 1147 року після смерті молодшого брата Валерана IV успадкував графство Арлон.

1147 року Генріх II замирився з Конрадом III, який пообіцяв йому феод у Лотарингії. Втім лімбурзький герцог не приєднався до імператора, що став співорганізатором Другого хрестового походу. Генріх II був присутній на коронаці Генріха Беренгара, сина Конрада III, у 1147 році, а 1152 і 1155 роках Фрідріха I як короля Німеччини та імператора відповідно. В цей час, 1150 року, одружується на Лоретті, доньки Теодоріха I, графа Фландрії.

Невдовзі вступив у протистояння з Генріхом IV, графом Люксембургу, за графство Ла Рош-ан-Арденн. Останнього підтримав Готфрід III, граф Лувену. Зрештою місто Ла Рош-ан-Арденн було захоплено лімбурзьким військом, розграбовано та спалено. Фрідріху I вдалося примирити ворогів і укласти мирний договір, закріплений шлюбом генріхової доньки Маргарита і лувенського графа.

1158 року Генріх II супроводжував імператора до Італії, де брав участь у боях проти Ломбардської ліги. 1167 року був учасником наступної військової кампанії проти останньої, під час якої помер внаслідок чуми у Римі. Йому успадкував син Генріх ІІІ.

Примітки

Джерела 
 Alphonse Wauters. Henri II // Biographie nationale. — Bruxelles: Établissements Émile Bruylant (Académie royale de Belgique), 1887. — Vol. 9. — P. 149—151.
 Bijsterveld, Arnoud-Jan (2007). Do Ut Des: Gift Giving, Memoria, and Conflict Management in the Medieval Low Countries. Verloren.
 Heinrich Neu. Heinrich II. // Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 8. — Berlin: Duncker & Humblot, 1969. — P. 367.
 Knodler, Julia (2010). «Germany: Feuds among German Princes (1125—1151)». In Rogers, Clifford J. (ed.). The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology. Vol. 2. Oxford University Press.
Герцоги Лімбурга
Лімбурзький дім